Александр Лисин:
 Лисин, Александр Александрович (род. 1971) — казахстанский футболист, тренер.
 Лисин, Александр Иванович (род. 1941) — советский и российский журналист, писатель.
 Лисин, Александр Феодорович (1868—?) — врач, депутат Государственной думы II созыва от Саратовской губернии.